Каракол (Karakol) — каменный метеорит-хондрит весом 2788 грамм.

Село Каракол административной единицей Урджарского района Восточно-Казахстанской области (ранее, на момент падения Аягузского района).  Падение 9 мая 1840 г., 12 ч. 

О падении 9 мая 1840 г. интересного по своей ориентированной форме метеорита Каракол, весом 2,788 кг сообщается следующее: «...Погода стояла ясная и только местами небо подёрнуто было облачками. При этом услышали чрезмерно сильный выстрел, за которым последовал необыкновенный шум и резкий свист. На месте падения поднялся тонкий дым. Киргизы оробели и подошли не прежде, как через полчаса. Аэролит углубился на три четверти аршина в наносную почву, и когда был вынут, то сохранял ещё теплоту и издавал серный запах».

Литература
 Е. Л. Кринов. Метеориты. М.- Л.: издательство АН СССР, 1948, стр. 220-234

Ссылки  
 Сведения из метеоритной коллекции Российской Академии Наук